Cauloramphus är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Norman 1903. Cauloramphus ingår i familjen Calloporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Cauloramphus